Sáenz de Tejada o Sáez de Tejada son apellidos españoles. No son muy frecuentes, siendo el apellido de únicamente unos pocos cientos de españoles, sobre todo de Madrid y La Rioja.

Sáenz de Tejada
 Carlos Sáenz de Tejada (1897-1958), pintor y dibujante español.
 José María Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla (n. 1920), militar, Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) entre 1983 y 1986. General de Ejército (honorífico).
 Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla (1929-2014), condesa viuda de Ripalda y madre de:
 Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada (1963), exmarido de la infanta Elena.
 Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada (1961), deportista español.
 Ignacio Sáenz de Tejada (1949-2013), músico y periodista español.
José Sáenz de Tejada (1994), periodista y buque español.

Sáez de Tejada
José del Castillo Sáez de Tejada, más conocido como el teniente Castillo (1901-1936), militar español cuyo asesinato estuvo entre las causas próximas de la Guerra Civil Española.

Referencias